Тлалистлавак има више значења:

 Тлалистлавак (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлалистлавак (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику